Струнный квартет № 3 — многозначный термин.

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Струнный квартет № 3 (Чайковский)
 
 Струнный квартет № 3 (Шостакович)

См. также